Foaia Transilvană este un cotidian local din Cluj-Napoca, lansat în anul 2020.

Legături externe 
 www.foaiatransilvana.ro - Site web oficial

Ziare locale din România
Presa din Cluj-Napoca